Тарка

 Тарка — богиня таврических скифов.
 Тарка — село в Новосибирской области.
 Тарка (, ) — деревянная флейта, используемая в ритуальной музыке народов Анд.

Реки 
 Тарка (приток Оки) — река в Нижегородской области.
 Тарка (приток Оми) — река в Новосибирской области.
 Тарка (приток Кульёгана) — река в ХМАО.

Фамилия 
 Тарка, Дэвид (род. 1983) — австралийский футболист.

Тарка - В деревнях Вологодской обл., Харовский, Сямженский, Тотемский районы, называли посуду для переноски молока (см. Бидончик).